Callias ist der Familienname folgender Personen:

 Horace de Callias (1847–1921), französischer Genre- und Aktmaler
 Nina de Callias (geb. Anne-Marie Gaillardet; 1843–1884), französische Salonière und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Kallias